Ге́мма может означать:
 Гемма — звезда, альфа созвездия Северная Корона.
 Гемма — ювелирный камень с изображением.
 Гемма, Корнелиус (1535—1578) — нидерландский врач, астроном и астролог.
 Гемма Фризиус (1508—1555) — нидерландский математик, врач, картограф, философ, гравер, мастер астрономических инструментов.
 Гемма-Фризий — древний большой и глубокий ударный кратер в южной материковой части видимой стороны Луны.
 «Гемма» — футбольный клуб из Риги, игравший в высшей латвийской лиге в 1994 году.

Примечания